Pöysti ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Pöysti (* 1981), finnische Schauspielerin
 Eetu Pöysti (* 1987), finnischer Eishockeyspieler 
 Essi Pöysti (* 1987), Miss Finnland 2009 
 Lasse Pöysti (1927–2019), finnischer Schauspieler, Theaterdirektor und Autor
 Leena Pöyst (* 1976), finnische Schauspielerin 
 Maiju Pöysti (* 1988), finnische Biathletin
 Toini Pöysti (* 1933), finnische Skilangläuferin